Ім'я Ферна́ндо То́ррес носять наступні люди:

 Фернандо Торрес — іспанський футболіст.
 Фернандо Торрес — бразильський актор.
 Фернандо Торрес де Португаль — іспанський дворянин, колоніальний чиновник. Віце-король Перу з 1585 по 1589 роки.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок